Ari Eerik Haanpää (né le  à Nokia en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Il débute dans la SM-liiga en 1983 avec l'Ilves Tampere. Il est choisi au quatrième tour, en quatre-vingt-troisième position par les Islanders de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1984. Il remporte le Kanada-malja avec l'Ilves en 1985. Il part alors en Amérique du Nord. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Islanders ainsi que dans la Ligue américaine de hockey avec les Falcons de Springfield. Il revient en Finlande en 1988. De 1996 à 1999, il joue en Autriche, Allemagne puis en France.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1981-1982|| Tappara Tampere Jr.|| Finlande Jr.|| 23|| 8|| 7|| 15|| 19|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Ilves Tampere Jr.|| Finlande Jr.|| 21|| 9|| 9|| 18|| 54|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Ilves Tampere Jr.|| Finlande Jr.|| 7|| 4|| 2|| 6|| 19|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Ilves Tampere || SM-liiga|| 27|| 0|| 1|| 1|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1984-1985|| Ilves Tampere|| SM-liiga || 13|| 5|| 0|| 5|| 2|| 9|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1985-1986|| Islanders de New York|| LNH|| 18|| 0|| 7|| 7|| 20|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Indians de Springfield|| LAH|| 20|| 3|| 1|| 4|| 13|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Islanders de New York || LNH|| 41|| 6|| 4|| 10|| 17|| 6|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1987-1988|| Islanders de New York|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Indians de Springfield || LAH|| 61|| 14|| 19|| 33|| 34|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Lukko Rauma|| SM-liiga || 42|| 28|| 19|| 47|| 36|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 24|| 17|| 9|| 26|| 59|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 32|| 28|| 17|| 45|| 100|| 5|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 1991-1992|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 41|| 21|| 20|| 41|| 70|| 10|| 6|| 2|| 8|| 8
|-
| 1992-1993|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 44|| 15|| 11|| 26|| 89|| 9|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1993-1994|| Tappara Tampere || SM-liiga|| 42|| 21|| 13|| 34|| 72|| 10|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 1994-1995|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 48|| 12|| 12|| 24|| 67|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Tappara Tampere|| SM-liiga|| 45|| 13|| 16|| 29|| 60|| 4|| 3|| 0|| 3|| 8
|-
| 1996-1997|| Wiener EV|| Alpenliga|| 25|| 9|| 6|| 15|| 39|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Wiener EV || Autriche || 4|| 6|| 7|| 13|| 0|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| GEC Nordhorn|| 2.bundesliga || 33|| 32|| 37|| 69|| 64|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Reims|| France|| 24|| 16|| 9|| 25|| 76|| 11|| 3|| 6|| 9|| 

| | 60|| 6|| 11|| 17|| 37|| 6|| 0|| 0|| 0|| 10

Au niveau international 

| 1982 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| || || || || || align="left"| Quatrième place
|-
| 1983 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 3|| 0|| 3|| 12|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1984 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 5|| 5|| 10|| 8|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1985 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 6|| 1|| 5|| 4|| || align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en novembre 1965
Naissance à Nokia
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du Tappara
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Indians de Springfield
Joueur du Hockey Club de Reims
Attaquant de hockey sur glace